Zagrosek ist der Familienname folgender Personen:

 Katrin Zagrosek (* 1975), Musik- und Kulturwissenschaftlerin und Intendantin
 Lothar Zagrosek (* 1942), deutscher Dirigent
 Vera Regitz-Zagrosek (* 1953), deutsche Medizinerin